Canali ima više značenja:
 Canali, Avellino
 Canali, Cuneo
 Canali, Sondrio
 Canali, Torino